

Patronyme 
 Georges Linze (1900-1993), poète, écrivain, animateur de revue et essayiste liégeois
 Jacques-Gérard Linze (1925-1997), neveu du précédent, romancier, poète, essayiste belge

Toponyme 
 Le xian de Linze, district administratif de la province du Gansu en Chine

Homonymie de patronyme